Belgica eoller Bélgica kan syfta på:

 Belgica (djur) – ett släkte tvåvingar
 Gallia Belgica – en romersk provins 
 Belgica (bilmärke) – ett bilmärke
 RV Belgica – fartyget till den Belgiska Antarktisexpeditionen 1897-1889
 1052 Belgica – asteroid
 Fort Belgica – ett fort byggda av Holländska Ostindiska Kompaniet i Indonesien

Geografi

Antarktis 

 Belgica (berg i Antarktis),

Mexiko 

 Bélgica, ort, Chiapas, Las Margaritas, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar